Aeberli ist der Familienname folgender Personen:
 Max Aeberli († 2009), Schweizer Radrennfahrer
 Tina Aeberli (* 1989), Schweizer Footbagspielerin